Le tournoi Open de Macao 2012 est l'édition masculine 2012 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 18 au 21 octobre 2012 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Armando Amante.

La tête de série  Karim Darwish remporte son  titre PSA en s'imposant face au tenant du titre Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2012
 Open de Macao (squash)
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Squash en Chine en 2012
2012 à Macao
Sport en octobre 2012